156-й истребительный авиационный Эльбингский ордена Суворова полк — воинская часть Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Полк сформирован в марте 1940 года.

В составе действующей армии во время ВОВ c 22 июня 1941 по 13 сентября 1941, с 13 января 1942 по 17 февраля 1942, с 14 июля 1942 по 23 августа 1942, с 10 декабря 1942 по 11 июля 1943, с 21 июня 1944 по 8 сентября 1944 и с 12 ноября 1944 по 9 мая 1945 года.

На 1 июня 1941 года имеет в наличии 34 истребителя И-16 при 72 пилотах, из которых готовы к полётам были 13. На 22 июня 1941 года базируется на аэродроме Лезье, в полку насчитывалось 50 И-16 В течение июня — сентября 1941 года ведёт бои на подступах к Ленинграду, в частности за Кингисепп. Базируется в это время на аэродромах Лезье, Муравьёво, Красногвардейске. К 10 августа 1941 года в полку остался 21 самолёт.

13 сентября 1941 выведен на переформирование, вооружён самолётами ЛаГГ-3 в Саваслейке, вылетел на фронт и в течение месяца с 13 января 1942 года действует в интересах 2-й ударной армии, проводящей Любаньскую операцию. Очевидно понёс потери, был снова отправлен в Саваслейку и до июля 1942 года переформируется и получает ЛаГГ-3.

С 14 июля по 23 августа 1942 года, базируясь на аэродроме Жутово, действует на подступах к Сталинграду, в частности, у Котельниково, Калача, Ерицкого, Суровикино, Абганерово, Морозовской, Тундутово, затем выведен в резерв, где вновь переформируется, и к 10 декабря 1942 года на тех же ЛаГГ-3 прибыл на Северо-Западный фронт, действует над Демянском и Старой Руссой, в апреле 1943 года перебазирован в район Волхова, базируется у Малой Вишеры где прикрывает железную дорогу и мосты над Волховом. Так 27 мая, 1 июня, 5 июня 1943 года ведёт бой над Волховым. На 1 июля 1943 года в полку оставалось только 6 самолётов, не все исправные, и он сдав самолёты, отправился на переформирование.

C 11 июля 1943 года проходил переобучение на Ла-5 в Сейме (под Горьким). Получив самолёты Ла-5 и Ла-5ФН, в начале ноября 1943 года перелетел на аэродром Агибалово и вошёл в состав 215-й дивизии. На апрель 1944 года базируется на аэродроме Чугуев. Вновь введён в бой только к началу Белорусской операции, 20 июня 1944 года перелетел в Белоруссию, действует над Бобруйском, Минском, Брестом в июне-июле 1944 года.

После окончания Белорусской операции полк был передан в распоряжение 4-й воздушной армии, которая входила во 2-й Белорусский фронт, и действовал в ней до конца войны, приняв участие в 1945 году в Восточно-Прусской операции, Восточно-Померанской операции, Берлинской операции. Отличился в небе над Эльбингом, Данцигом, Гдыней. К тому времени в полк начали поступать истребители Ла-7

Закончил войну на аэродроме Клюцов в Германии.

После Великой Отечественной войны полк, меняя матчасть (МиГ-15/бис, МиГ-17/П, Су-9, Як-28П, Су-15/Т/ТМ, Су-17М3, МиГ-29), продолжал нести службу и был расформирован на аэродроме Мары-2. Неоднократно передавался из ВВС в ПВО и обратно; в 1981-90 гг., имея на вооружении Су-17 - 156-й АПИБ; в истории полка есть уникальный, наверное, случай - переданные в ПВО, но не успевшие перевооружится, несли боевые дежурства в качестве истребителей-перехватчиков на Су-17.

Подчинение

Командиры 
 майор, подполковник, Егоров Алексей Степанович, 10.10.1940 — 30.09.1943
  майор, подполковник Долгушин, Сергей Фёдорович, 30.09.1943 — 05.08.1946

Награды и наименования

Отличившиеся воины полка

Примечания

Литература

Ссылки 
 Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Справочник

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1947 году
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы
Участники битвы за Ленинград
Участники Прибалтийской оборонительной операции